Subang peut désigner :
 Subang, une ville d'Indonésie ;
 le kabupaten de Subang, un kabupaten d'Indonésie ;
 Subang Jaya, une ville de Malaisie.

id:Subang